Por Clu pode estar à procura de:
 CLU, linguagem de programação.
 CLU, Comunhão e Libertação (Universitários)

Desambiguação